Гибкая печа́тная пла́та ()—  печатная плата, основа которой (диэлектрик) сделана из гибкого материала и может свободно изгибаться, что позволяет осуществлять монтаж в труднодоступных местах, а также использовать их в качестве гибких соединителей. Гибкие печатные платы позволяют увеличить плотность монтажа в электронных устройствах.

Классификация 

по типу структуры платы:

 односторонняя
 двухсторонняя
 многослойная

 по типу частей платы:

 гибкая
 гибко-жесткая

 по типу конструкции, в соответствии со стандартами IPC и IEC:

 односторонняя с проводящим слоем.
 двухсторонняя со сквозными металлизированными отверстиями и двумя проводящими слоями.
 многослойная со сквозными металлизированными отверстиями, содержащая более 3 проводящих слоев.
 гибко-жесткая печатная плата со сквозными металлизированными отверстиями, содержащая более 3 проводящих слоев.
 гибкая или гибко-жесткая печатная плата без сквозных металлизированных отверстий, содержащая более двух проводящих слоев.

Материалы 
Основанием гибких печатных плат является полиимид толщиной 12,5—200 мкм. Готовые гибкие платы покрывают иммерсионным оловом или (напыленным?)золотом (Flash Gold).

Преимущества и недостатки 
Преимущества

 Возможность уменьшения габаритов за счет малой толщины платы и гибкости с малым радиусом изгиба.
 Уменьшение массы, за счет малой толщины платы.
 Высокая технологичность за счет применения групповых методов сборки и монтажа без участия человека.
 Высокая надежность за счет уменьшения межсоединений в электронном блоке.

Недостатки

Области применения 

 автомобильная электроника (приборные панели, средства управления)
 медицинская аппаратура (слуховые аппараты; дефибрилляторы; средства диагностики с помощью ультразвука; рентген)
 телекоммуникация (сотовые телефоны, базовые станции)
 вооружение (спутники; средства управления; торпеды; радары; лазерные гироскопы; системы ночного видения, наблюдения, электронной защиты и связи)
 компьютерная и оргтехника (принтеры, дисководы, копировальные аппараты, ноутбуки, цифровой фотоаппарат, видеокамера, факсы и тп.)

Стандарты

Ссылки 
 Проектирование гибко-жестких печатных плат. Материалы, конструкции и особенности проектирования.
 Печатные платы. Общие сведения, история, технологии.
  // compulenta /в.арх/

Литература 
 Медведев А. М. Печатные платы. Конструкции и материалы. М.: Техносфера. 2005.
 Из истории технологий печатных плат // Электроника-НТБ. 2004. № 5.
 Новинки электронной техники. Фирма Intel возвещает эру трехмерных транзисторов. Альтернатива традиционным планарным приборам // Электроника-НТБ. 2002. № 6.
 Истинно трёхмерные микросхемы — первое приближение // Компоненты и технологии. 2004. № 4.
 Мокеев М. Н., Лапин М. С. Технологические процессы и системы производства тканых монтажных плат и шлейфов. Л.: ЛДНТП 1988.
 Володарский О. Мне идет этот компьютер? Электроника, вплетенная в ткань, становится модной // Электроника-НТБ №8, 2003
 Медведев А. М. Технология производства печатных плат. М.: Техносфера. 2005.
 Медведев А. М. Импульсная металлизация печатных плат // Технологии в электронной промышленности №4, 2005
 История ПП 
 Алексей Сигаев. Технологии изготовления печатных плат // «Схемотехника», № 1, октябрь 2000
 Ватанабе Риочи. Замечательная идея от фирмы Samsung // Технологии в электронной промышленности №5, 2005
 Медведев А. М. Технология производства печатных плат. М.: Техносфера. 2006.
 Владимир Уразаев. Печатные платы — линии развития
 Владимир Уразаев. Печатные платы — линии развития

Примечания 

Технологии электроники